Cratere Müller – cratere lunare
 Cratere Müller – cratere su Marte